Vallmanya és una comuna del Conflent.
 Vallmanya (Alcarràs) és un llogarret del municipi d'Alcarràs
 Vallmanya (Pinós) és un poble del comú de Pinós, al Solsonès.
 Vallmanya (Tordera) és un poble del municipi de Tordera.
 Vallmanya (Sant Pere de Vilamajor) és un mas pertanyent al municipi de Sant Pere de Vilamajor al Vallès Occidental.